Crippen peut faire référence à :
 Dan Crippen (1952-), administrateur américain et conseiller du président Reagan,
 Francis Crippen (1984-2010), nageur américain,
 Hawley Harvey Crippen (1862-1910), meurtrier anglo-américain célèbre,
 Robert Crippen (1937-), astronaute américain, premier pilote de navette spatiale.

Homonymie de patronyme